Miejscowości w Polsce 
 Głogowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Głogowa – osada w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Głogowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa 
 Głogowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków 
 Głogowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów

Zobacz też: Głogów, Głogowo